Леваль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Леваль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор